Les Trachinoidei sont un sous-ordre de poissons marins perciformes.

Un certain nombre d'espèces de ce groupe, comme les vives et les uranoscopes, séjournent enfouis dans le sable où ils chassent à l'affut les proies qui passent au-dessus d'eux ; plusieurs sont équipés d'aiguillons venimeux pour leur défense.

Liste des familles 
Selon  :
 famille Ammodytidae Bonaparte, 1835
 famille Champsodontidae Jordan & Snyder, 1902
 famille Cheimarrichthyidae Regan, 1913
 famille Chiasmodontidae Jordan & Gilbert, 1883
 famille Creediidae Waite, 1899
 famille Leptoscopidae Gill, 1859 (Uranoscopes d'estuaires)
 famille Percophidae Swainson, 1839
 famille Pinguipedidae Günther, 1860
 famille Trachinidae Rafinesque, 1815 (Vives)
 famille Trichodontidae Bleeker, 1859
 famille Trichonotidae Günther, 1861
 famille Uranoscopidae Bonaparte, 1831 (Uranoscopes)

Références taxinomiques

Notes et références 

Perciformes